Алекса́ндр Антоню́к:
 Антонюк, Александр Андреевич (род. 1979) — украинский футболист.
 Антонюк, Александр Михайлович (род. 1989) — молдавский футболист.